Ānanda – termine religioso dell'induismo
 Ananda – nome proprio di persona indiano
 Ānanda – chiamato anche Custode del Dharma, discepolo e cugino di Gautama Buddha

 Ananda – associazione spirituale fondata dal monaco Kriyananda
 ananda  (devanāgarī: अनन्द) – termine sanscrito con il significato di "privo di gioia" (a-nanda)
 ānanda (devanāgarī: आनन्द) – termine sanscrito con il significato di "beatitudine"
 Ananda – album di Paulina Rubio
 Ananda – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio appartenente al dipartimento di Daoukro